Татьяна Аки́мова:
 Акимова, Татьяна Михайловна (1898—1987) — советский фольклорист, литературовед, этнограф и краевед.
 Акимова, Татьяна Сергеевна (род. 1990) — российская биатлонистка.